Claus Lundekvam (ur. 22 lutego 1973 w Austevoll) – norweski piłkarz grający w czasie kariery na pozycji środkowego obrońcy. W reprezentacji Norwegii rozegrał 40 meczów i strzelił 2 gole.

Kariera klubowa 
Karierę piłkarską Lundekvam rozpoczął w klubie SK Brann. W 1993 roku awansował do kadry pierwszego zespołu Brann i wtedy też zadebiutował w jego barwach w pierwszej lidze norweskiej. W 1994 roku stał się podstawowym zawodnikiem SK Brann. W 1995 roku wystąpił w przegranym 1:3 finale Pucharu Norwegii z Rosenborgiem Trondheim. W Brann grał do lata 1996. W klubie z Bergen rozegrał 53 ligowe mecze.

3 września 1996 roku Lundekvam podpisał kontrakt z angielskim Southamptonem, do którego przeszedł za sumę 400 tysięcy funtów. W Premier League zadebiutował 4 września 1996 roku w zremisowanym 1:1 domowym spotkaniu z Nottinghamem Forest. Od czasu debiutu był podstawowym zawodnikiem Southamptonu. W 2003 roku wystąpił z Southamptonem w przegranym 0:1 finale Pucharu Anglii. W 2005 roku spadł z Southamptonem do Football League Championship. W Southamptonie przez 11 sezonów grał wraz z rodakami: Jo Tessemem, Trondem Egilem Soltvedtem i Egilem Østenstadem. W zespole „Świętych” rozegrał łącznie 357 ligowych meczów i strzelił w nich 2 gole. W 2007 roku zakończył karierę w wieku 34 lat.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Norwegii Lundekvam zadebiutował 26 listopada 1995 roku w zremisowanym 1:1 towarzyskim spotkaniu z Jamajką. W swojej karierze grał także m.in. w eliminacjach do MŚ 2002, Euro 2004 i MŚ 2006. Od 1995 do 2005 roku rozegrał w kadrze narodowej 40 meczów i strzelił w nich 2 gole.

Bibliografia 
 
 Profil reprezentacyjny zawodnika 

Reprezentanci Norwegii w piłce nożnej
Piłkarze SK Brann
Piłkarze Southampton F.C.
Urodzeni w 1973